Флаг сельского поселения Старору́зское является официальным символом муниципального образования сельское поселение Старорузское Рузского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 24 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2713.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Старорузское в белом, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле четыре червлёных меча с золотыми рукоятками меча, сложенными в косой крест».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба сельского поселения Старорузское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

За основу герба сельского поселения Старорузское взят исторический герб города Руза (с обратной заменой цветов полотнища и мечей), утверждённый а, полное описание исторического герба гласит:

В червлёном щите четыре, наперекрёст положенные, серебряных меча с золотыми рукоятками.

В ранее утверждённом гербе Рузы (а) объяснялось присутствие на гербе города мечей:

…в знак многих сражений, случившихся при сём городе в древние времена.

Одно из таких сражений произошло в 1618 году, когда Руза выдержала осаду польско-литовских войск.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, жизненную силу, а также боевые и трудовые достижения местных жителей.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, невинности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, стабильности и процветания.

Примечания

См. также 
 Флаг Рузы